Manuel Díaz puede referirse a:

 Manuel Díaz Freire (1711-17??), político español;
 Manuel Díaz Martínez (1874–1929), esgrimista cubano, medalla de oro en sable en los Juegos Olímpicos de 1904;
 Manuel Díaz Rodríguez (1871-1927), escritor venezolano;
 Manuel Díaz Criado (1898-1947), militar español;
 Manuel Díaz González (1901-1978), actor español;
 Manuel Díaz Díaz (1924-2008), latinista y medievalista español;
 Manuel Díaz Martínez, escritor cubano (1936-);
 Manolo Díaz (Asturias, 1941) músico y productor musical;
 Manuel Díaz Fernández "El Flecha" (1942-), cantaor de flamenco español;
 Manuel Díaz Gómez (1953-), futbolista español;
 Manuel Díaz González "El Cordobés" (1968-), torero español;
 Manuel Díaz Tufinio (1993), actor de doblaje de México;
 Manuel Díaz (C.P. 18816), localidad de la provincia de Granada.
 Manuel Díaz Cárcamo (1843 - 1911), político liberal chileno
 Manuel Díaz Moreno (1948-), exfutbolista español